Brigit (ou Brig) est la déesse-mère de la mythologie celtique.
Brigue, Brig en allemand, ville du Valais.
Brig, une localité de Croatie située dans la municipalité de Vižinada, comitat d'Istrie.
 Brick (bateau) ou brig, un voilier à deux mâts.

Homonymie de toponyme